Владимир Александрович Васляев (; 8 января 1924 года, пос. Лозовая Павловка, Луганский округ Донецкой губернии, — 4 октября 1980 года, г. Киев, УССР, СССР) — партийный деятель Украинской ССР. Кандидат в члены ЦК КПСС (1976—80 гг.), член ЦК КП Украины (1971—80 гг.), делегат XXII, XXIV и XXV съездов КПСС, XXIII, XXIV и XXV съездов КП Украины; депутат Верховного Совета СССР девятого и десятого созывов, депутат Верховного Совета УССР седьмого и восьмого созывов.

Биография 
В начале Великой Отечественной войны эвакуировался в Сталинград, где с декабря 1941 года по сентябрь 1942 работал слесарем на металлургическом заводе «Красный Октябрь». В сентябре 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Военную службу начал в Нижнем Тагиле в 19-м учебном танковом полку. В апреле 1943 года был направлен в 3-ю танковую бригаду 23-го танкового корпуса, которым командовал генерал Е.Г. Пушкин. Участвовал в боях на Юго-Западном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. В марте 1944 года участвовал в освобождении Николаевщины. Также участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Австрии. Член компартии с 1944 года.

После демобилизации с лета 1947 года работал слесарем-монтажником на заводе им. 61 Коммунара.

В 1947—1953 годах учился в Николаевском кораблестроительном институте на факультете машиностроения, был Сталинским стипендиатом.

После окончания института был направлен на партийную работу. С 1953 года — заведующий отделом Николаевского горкома КП Украины, второй секретарь, первый секретарь райкома КП Украины (Николаев). С 1961 года — первый секретарь Николаевского горкома КП Украины.

С января 1963 года по декабрь 1964 года — второй секретарь Николаевского промышленного обкома КП Украины. С 1965 года — второй секретарь Николаевского обкома КП Украины; одновременно 18 марта 1966 по 17 марта 1971 — член ЦРК КП Украины. С марта 1971 года по 4 октября 1980 года — первый секретарь Николаевского обкома КП Украины.

С 20 марта 1971 года по 4 октября 1980 года — член ЦК КП Украины. С 5 марта 1976 года по 4 октября 1980 года — кандидат в члены ЦК КПСС.

Активно содействовал открытию в Новой Одессе монумента Стальному солдату на Кургане Славы. Был инициатором организации отделения Союза художников в Николаеве.

Награды 

 два ордена Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 два ордена Красной Звезды
 медаль «За отвагу»
 медаль «За взятие Будапешта»
 медаль «За взятие Вены»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 другие медали.

Память 
До 2016 года в его честь была названа одна из улиц г. Николаева, а также газотурбоход, который в 1997 году был куплен ВМС США, переделан в контейнеровоз и в 2003 получил индекс T-AK-3016 и название «LCPL Roy M. Wheat» (, нем.).

Источники и литература 

 Горбачев А.Н. Список некрологов за 1930-2015 годы. М., Infogans, 2016

Примечания

Ссылки 
 Сорочан А. Достойное имя: [Биография В. А. Васляева] // Южная правда. — 2011, 7 апреля.
 Васляев Владимир Александрович: [Биографические данные] // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991.
 Губернская неделя: «Земляки встретились в Киеве и повспоминали» (презентация фильма о Васляеве) 
 В Николаеве была открыта мемориальная доска в честь В. А. Васляева 

Танкисты Великой Отечественной войны
Участники Будапештской операции
Участники штурма Вены
Участники битвы за Днепр
Выпускники Николаевского кораблестроительного института
Первые секретари Николаевского обкома КП Украины
Похороненные в Городском некрополе (Николаев)
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Члены ЦК КП Украины
Вторые секретари Николаевского обкома КП Украины
Первые секретари Николаевского горкома КП Украины
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС